Santa María de los Ángeles (spanisch für ‚Sankt Maria von den Engeln‘) bezeichnet:

Maria-von-den-Engeln-Kirchen in spanischsprachigen Ländern
Maria-von-den-Engeln-Klöster in spanischsprachigen Ländern

Orte in Mexiko:
 Santa María de los Ángeles (Chiapas)
 Santa María de los Ángeles (Jalisco)
 Santa María de los Ángeles (Contepec) im Bundesstaat Michoacán
 Santa María de los Ángeles (Tlalpujahua) im Bundesstaat Michoacán
 Santa María de los Ángeles (Zacatecas)

Verwaltungseinheiten in Mexiko:
 Municipio Santa María de los Ángeles im Bundesstaat Jalisco